Goyke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Goyke (1924–2006), deutscher Journalist, u. a. Redakteur bei Der Spiegel und Das Parlament
 Frank Goyke (* 1961), deutscher Schriftsteller